(littéralement « L'épée dans la pierre ») est le titre anglais original de :
 L'Épée dans la pierre, roman de Terence Hanbury White (1938) ;
 Merlin l'Enchanteur, film des studios Disney (1963), adaptation du précédent.